Cyneberht est un prénom masculin vieil-anglais composé des éléments  « noble » et  « brillant ». Il est porté par :
 Cyneberht, évêque de Lindsey mort en 731 ;
 Cyneberht, évêque de Winchester aux alentours de l'an 800.

Anthroponyme anglo-saxon